Зимбабвийский африканский национальный союз (; сокращённо ЗАНУ) — политическая партия и боевая организация, сражавшаяся в Освободительной войне в Южной Родезии против белого правительства Южной Родезии. Была основана 8 августа 1963 года в результате откола от марксистско-ленинистской партии Союза африканского народа Зимбабве. В 1975 году разделилась на Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт, лояльный Роберту Мугабе, и , лояльный Ндабанинги Ситоле.

История

Ранняя история 
Союз был сформирован 8 августа 1963 года, когда в доме  Ндабанинги Ситоле, Герберт Читепо, , , Генри Хамадзирипи и Мукудзеи Мидзи приняли решение об отсоединении от Союза африканского народа Зимбабве (сокращённо ЗАПУ). Основатели были недовольны активной воинственной политикой Джошуа Нкомо.

И ЗАНУ, и ЗАПУ сформировали военные крылья: соответственно,  (ЗАНЛА) и  (ЗИПРА) для борьбы с захватчиками из соседних стран — ЗАНЛА с Мозамбиком и Замбией, ЗИПРА с Замбией и Ботсваной. Большинство операций ЗАНУ планировалось из ссылки, где руководство партии находилось на протяжении 1970-х годов. У партии были офисы в Лусаке, Дар-эс-Саламе, Мапуту и ​​Лондоне. Военнизированное крыло Зимбабве зависило от маоистского Китая в финансах, поставках оружия и обучении.

Расколы 
В 1973 году Натан Шамуярира со своими товарищами ушли из партии в , после того как заявка Натана на лидерство в партии была отклонена Читепо.

После убийства Герберта Читепо 18 марта 1975 года, лидерство в партии перешло к Ситоле. Поскольку Ндабанинги был приверженцем разрядки, он столкнулся с оппозицией в виде более радикального крыла ЗАНУ. Этот кризис разросся с принятием Мгагаоской декларации, в которой лидеры и партизаны ЗАНЛА заявили о своей оппозиции Ситоле. В итоге это привело к расколу ЗАНУ на группу во главе с Ситоле, отказавшуюся от насильственной борьбы, и группу во главе с Робертом Мугабе и , при поддержке военнизированного крыла, которая выступала за радикальную борьбу.

Обе фракции продолжали использовать название «Зимбабвийский африканский национальный союз». Группа Ситоле стала известна как , а группа Мугабе как Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт.

Примечания 

Политические партии Родезии
Национально-освободительные движения
Панафриканизм
Политические партии, основанные в 1963 году
1963 год в Зимбабве
1975 год в Зимбабве